La Roca Plana és una muntanya de 782 metres de la Serra de les Canals que es troba al municipi d'Oliana, a la comarca de l'Alt Urgell.

Referències 

Muntanyes d'Oliana